Стивен Дэвис (, род. 23 июня 1958, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США) — американский музыкальный журналист, писатель и историк.

Дэвис родился в и вырос Нью-Йорке, окончил Бостонский университет. В 1970 начал карьеру писателя устроившись в газету . Помимо этого публиковался в таких изданиях, как в Rolling Stone, The New York Times, The Boston Globe и многих других газетах и журналах.

Дэвиса характеризовали как «возможно, самого известного рок-биографа Америки», ссылаясь на его книги о Led Zeppelin, The Rolling Stones, Fleetwood Mac, Aerosmith, Guns N’ Roses, Майкле Джексоне, Карли Саймон, Бобе Марли, Левоне Хелме, Джиме Моррисоне, Стиви Никс и других артистах.

В настоящее время Дэвис проживает в городе , штат Массачусетс.

Библиография

Reggae Bloodlines: In Search of the Music and Culture of Jamaica, with photographs by Peter Simon, Da Capo Press (1977), 1992, 
Reggae International, with photographs of Peter Simon, 1982, R&B Books, USA, 
Bob Marley: The Biography, 1983, A Barker, 
, Berkley Publishing Group (1985), 1997, 
Hammer of the Gods: "Led Zeppelin" Unauthorised, Macmillan, 2005, 
Fleetwood: My Life and Adventures in Fleetwood Mac, by Mick Fleetwood, William Morrow & Company, 1990, 
Jajouka Rolling Stone: A Fable of Gods and Heroes, Random House Trade, 1993, 
, with Levon Helm, Plexus Publishing, 1994, 
Bob Marley: Conquering Lion of Reggae, Plexus Publishing, 1994, 
Bob Marley, revised edition, Schenkman Books, 1998, 
, with Aerosmith, HarperCollins, 1997, 
Old Gods Almost Dead: The 40-Year Odyssey of the Rolling Stones, Broadway, USA, 2001, 
Jim Morrison: Life, Death, Legend, Ebury Press, 2004, 
, Gotham Press, 2008, 
Introduction of The First Rasta: Leonard Howell and the Rise of Rastafarianism, by Helene Lee, Chicago Review Press, 2005, 
LZ-'75: The Lost Chronicles of Led Zeppelin's 1975 American Tour, Gotham Books, 2010,

Примечания

Биографы США
Музыкальные журналисты США
Выпускники Бостонского университета